Джон Ридли (; род. 1965) — американский сценарист и режиссёр, лауреат премии «Оскар».

Ридли родился в Милуоки (штат Висконсин) и вырос в Меконе. Его работы включают полнометражные фильмы «12 лет рабства», «Красные хвосты», «Поворот», «Три короля», и «Тайный брат»; романы «Дрейф», «Те, кто ходят во тьме», «Разговор с Манном», «Любовь — ракета», «Каждый курит в Аду», и «Бродячие собаки»; и комикс «Путь американца».

Написанный Ридли сценарий к фильму «12 лет рабства» получил в 2014 году премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, делая Ридли вторым афроамериканцем — лауреатом в этой категории после Джеффри Флетчера. В 2014 году, Ридли создал телесериал «Американское преступление» для ABC.

Работы

Фильмы

Телевидение 
Американское преступление / American Crime (2015)

Библиография

Романы

Комиксы

Пьесы 
Десять тысяч лет / Ten Thousand Years (мировая премьера в 2005 году)

Статьи в журналах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 NPR--Fresh Air Interview with Terry Gross

Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий